

Persone 
Alicia Bruzzo – attrice italiana
Giovanni Bruzzo – generale e politico italiana
Giovanni Bruzzo – fumettista italiana

Architetture 
Castello Bruzzo – villa di Genova